Boljevići (Kršan), Hrvatska
 Boljevići (Bratunac, BiH), BiH
 Boljevići (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora
 Boljevići (pleme), crnogorsko pleme